Арнолд има више значења:
 Арнолд (Калифорнија)
 Арнолд (Мериленд)
 Арнолд (Минесота)
 Арнолд (Пенсилванија)
 Арнолд (Мисури)
 Арнолд (Небраска)